Верхняя Хохловка:

 Верхняя Хохловка — улица в Москве.
 Верхняя Хохловка — деревня в Пермском крае.